Папановка — название населённых пунктов:

Россия 
 Папановка — деревня в Шаранском районе Башкортостана.

Узбекистан 
 Папановка — до 1994 г. название села Мехнатабад в Пастдаргомском районе Самаркандской области.